Квантовый скачок — многозначный термин.

 Квантовый скачок — переход квантовой системы из одного состояния в другое.
 «Квантовый скачок» — фантастический американский телесериал.
 «Квантовый скачок» — продолжение оригинально фантастического американского телесериала.
 «Квантовый скачок» — скульптура, посвящённая Чарлзу Дарвину в английском городе Шрусбери, Шропшир.